Simbad refiere normalmente a:
Simbad el Marino, relato conocido en todo el mundo debido a Las mil y una noches.

También puede referirse a:

Astronomía
SIMBAD (Set of Indications, Measurements, and Bilbliography for Astronomical Data) es una base de datos astronómica.

Cine
Simbad (película de 1993),  película infantil animada basada en una traducción del clásico cuento;
Simbad: La leyenda de los siete mares, película de animación de 2003;
Simbad y el ojo del tigre, película de aventuras de 1977;
Simbad e il califfo di Bagdad, película italiana de 1973.
Volcán Simbad, Volcán inactivo en Chile. 

Personas y personajes
Sinbad (Davis Atkins), actor y comediante estadounidense; o
El joven Simbad, personaje de ficción, supuestamente hijo del mítico marino protagonista del cuento de las Mil y una noches.